Всехсвятская волость — волость 3-го стана Московского уезда Московской губернии Российской империи, существовавшая в 1861—1917 годах.

На востоке граничила с Ростокинской волостью, на юго-востоке — с Москвой, на юго-западе — с Хорошёвской волостью, на севере — с Черкизовской волостью.

Всехсвятская волость была образована в 1861 году в ходе крестьянской реформы. Административным центром волости стало село Всехсвятское. Там располагалось волостное правление и становая квартира станового пристава и урядника.

В справочной книжке 1890 года отмечалось: «жители Всехсвятской волости хлебопашеством занимаются мало; в большинстве живут в Москве, занимаясь там легковым извозничеством; дворничествуя, работая за типографскими станками; занимаясь дровяным промыслом и торговлей в трактирах и винных лавках».

В 1917 году в результате расширения Москвы в состав города вошла часть Всехсвятской волости вместе с административным центром, после чего она была упразднена. В 1918 году 15 населённых пунктов Всехсвятской волости были включены в состав Павшинской волости.

В настоящее время территория Всехсвятской волости находится в составе Северного и Северо-Западного округов Москвы, подмосковного Красногорского района и города Химки.

Населённые пункты 
По состоянию на начало XX века, в состав Всехсвятской волости входили следующие населённые пункты:

Примечания 

Волости Московского уезда